Mühlsee steht für:
 Großer Mühlsee, See im Lauf der Allbach (zur Reichen Ebrach) bei Reichmannsdorf, Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Mühlsee (Dürrhof), Teichgruppe am Lauf der Dippach (zur Mittleren Ebrach) bei Dürrhof, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Mühlsee (Hafenpreppach), Teichgruppe am Mühlbach (zum Gollenbach, zur Alster, zur Itz) bei Hafenpreppach, Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Mühlsee (Lans), See in der Gemeinde Lans, Tirol

Siehe auch:
 Mühlensee
 Mühlteich
 Mühlweiher
 Neumühlsee